

Канаш — місто, окружний та районний центр, Чувашія
 Канаш — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Канаш — виселок, Моргауський район, Чувашія
 Канаш — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Канаш — селище, Шемуршинський район, Чувашія
 Канаш — присілок, Ядринський район, Чувашія